Nero Wolfe escogita uno stratagemma (Home to Roost) – novella di Rex Stout del 1952
Home to Roost – album degli Atomic Rooster del 1980
Home to Roost – serie televisiva britannica